Такмичење у пливању у дисциплини 50 метара слободним стилом за мушкарце на Светском првенству у пливању 2019. одржано је 26. јула (квалификације и полуфинале) и 27. јула (финале) као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Универзитетског спортског центра Намбу у јужнокорејском граду Квангџуу.

За трке у овој дисциплини било је пријављено 135 такмичара из 129 земаља. Титулу светског првака из 2017. са успехом је одбранио амерички пливач Кајлеб Дресел који је финалну трку испливао у времену новог рекорда светских првенстава који сада износи 21,04 секунди. Сребрну медаљу са идентичним временом од 21,45 секунди поделили су репрезентативци Бразила и Грчке, Бруно Фратус и  Кристијан Голомејев.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични светски рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Током финалне трке одржане 27. јула испливан је нови рекорд светских првенстава у овој дисциплини:

Резултати квалификација 
За такмичење у тркама на 50 метара слободним стилом за мушкарце било је пријављено 135 такмичара из 129 земаља, а свака од земаља имала је право на максимално два такмичара у овој дисциплини. Квалификационе трке одржане су 26. јула у јутарњем делу програма, са почетком од 10:43 по локалном времену, а пласман у полуфинале остварило је 16 такмичара са најбољим резултатима квалификација. Квалификације су се пливале у укупно 14 квалификационих група.

Распливавање за полуфинале
Два такмичара са идентичним граничним местом додатно су распливавали за једно преостало место у полуфиналу. Баражна трка за полуфинале пливана је 26. јула са почетком од 12:00 часова.

Полуфинала 
Полуфиналне трке су пливане 26. јула у вечерњем делу програма, са почетком од 20:41 сати по локалном времену.

Прво полуфинале 

Друго полуфинале

Финале 
Финална трка је пливана 27. јула са почетком од 20:09 часова по локалном времену.

Види још 
 Светско првенство у пливању 2019.

Референце

Спољашње везе 
 

слободно